Таоденни:

 Таоденни — деревня на севере Мали в области Томбукту.
 Таоденни 002 — марсианский метеорит, обнаруженный северо-восточнее Таоденни в Мали в области Гао.